Alexandre I da Rússia, reinou de 1801 a 1825
 Alexandre II da Rússia, reinou de 1855 a 1881
 Alexandre III da Rússia, reinou de 1881 a 1894

Desambiguações de antropônimos